Benkő László (18–19. század) református lelkész
Benkő László (1912–2001) jogász
Benkő László (1912–1994) nyelvész, irodalmár, néprajzkutató
Benkő László (1926–2003) iparművész, festőművész, tanár
Benkő László (1933–) sportvezető, egykori MLSZ elnök 
Benkő László (1943–2020) zenész (Omega együttes)
Benkő László (1952–) író